Carlos Arévalo ist der Name folgender Personen:

* Carlos Arévalo (Regisseur) (1906–1989), spanischer Regisseur
 Carlos Arévalo (Kanute) (* 1993), spanischer Kanute